Jméno Jindřich Clam-Martinic neslo více osob:

 Jindřich Jaroslav Clam-Martinic (1826–1887) – poslanec, představitel českého konzervativního velkostatku
 Heinrich Clam-Martinic (1863–1932) – poslanec, ministerský předseda Předlitavska